Бородаєвський Валер'ян Валер'янович — поет.
 Бородаєвський Сергій Васильович — економіст.
 Бородаєвський Сергій Осипович — художник.

Прізвища